Bald Jesse bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Jesse (Arkansas)
 Bald Jesse (Kalifornien)